Melicucchesi – abitanti di Melicucco
Melicucchesi – abitanti di Melicuccà